Een verkeersweg:
A31 (Duitsland), zie Bundesautobahn 31
A31 (Frankrijk)
A31 (Groot-Brittannië)
A31 (Italië)
A31 (Nederland), zie Rijksweg 31
A31 (Noord-Ierland)
A31 (Portugal)
A-31 (Spanje)